Бутиньи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бутиньи, Поль-Эмиль (1853—1929) — французский художник, создатель картин на военно-исторические сюжеты.
 Бутиньи, Робер (род. 1927) — французский гребец-каноист, выступал за сборную Франции в конце 1940-х — начале 1950-х годов.